Чепелево или Чепелёво — топоним:

Белоруссия 
 Чепелево — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Чепелёво — деревня в Чеховском районе Московской области;
 Чепелёво — железнодорожная платформа в Чеховском районе Московской области;
 Чепелево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области;